Маббу́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Маббу, Александр (род. 1991) — французский прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 2010.
 Маббу, Андре (1923—2011) — французский кёрлингист.